Saint-Andéol puede referirse a: 

 Saint-Andéol, comuna francesa situada en Drôme.
 Saint-Andéol, comuna francesa situada en Isère.